Carlos Zambrano peut désigner les personnalités suivantes :

 Carlos Zambrano, (1981-), joueur de baseball vénézuélien ;
 Carlos Zambrano, (1976-), footballeur péruvien ;